Rävaholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rävholmen, ö, Nyland, Borgå, 
 Rävaholm (ö i Finland), Egentliga Finland, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar